Johan van der Meer ist der Name folgender Personen:

* Johan van der Meer (Dirigent) (1913–2011), niederländischer Dirigent
 Johan van der Meer (Radsportler) (* 1954), flämischer Radrennfahrer
 Johan van Der Meer (Schwimmer), niederländischer Schwimmer